peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie puis de la  de réserve (Empire allemand)
  (Chine)
  (Chine)
  (États-Unis)
  de soutien (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  d'infanterie indienne (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Ukraine)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique)